Termin Rex ima više značenja.

 Ksilanaza redukujućeg kraja oligosaharida, enzim
 -{Nuralagus rex}-, izumrli džinovski zec
 Rex